Сезон 2017/2018 годов — 53-й сезон для футбольного клуба «Бавария» Мюнхен в чемпионате Германии и 118-й со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Adidas. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, является компания Deutsche Telekom.

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы  
По состоянию на 25 декабря 2017 года

Пришли

Ушли 

* В аренду 
** Из аренды 
*** Свободный агент

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Товарищеские матчи

Суперкубок Германии

Чемпионат Германии

Турнирная таблица

Результаты по турам

Матчи

Кубок Германии

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Лига чемпионов УЕФА

Групповая этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы

Бомбардиры

Примечания 

2017/2018
Бавария